Kaleidoscope (englisch für Kaleidoskop) steht für:

Filme:
 Originaltitel von Der Gentleman-Zinker, britischer Spielfilm von Jack Smight (1966)
 Originaltitel von Danielle Steel – Töchter der Sehnsucht, US-amerikanischer Fernsehfilm von Jud Taylor (1990)
 Kaleidoscope (2016), britischer Spielfilm von Rupert Jones (2016)

Serien:
 Kaleidoskop (Fernsehserie), Drama, Miniserie auf Netflix

Musik:
 ein Album der britischen New-Wave-Band Siouxsie and the Banshees (1980)
 Kaleidoscope (Album), Album der US-amerikanischen R&B-Sängerin Kelis (1999)
 Kaleidoscope (britische Band), britische Rockband (1964–1970)
 Kaleidoscope (US-amerikanische Band), US-amerikanische Rockband (1963–1970; 1976)

Siehe auch:
 Kaleidoskop (Förderprogramm), Kulturförderprogramm der EU